Hrvatska nogometna liga (također i kao Hrvatska republička nogometna liga, Jedinstvena hrvatska nogometna liga) je bila liga trećeg ranga natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1982./83.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio Šibenik . 

Za sezonu 1983./84. Hrvatska liga je podijeljena na četiri skupine - Istok, Jug, Sjever i Zapad, te nitko nije ispao u niži stupanj natjecanja.

Ljestvica 

 Slavonska Požega - tadašnji naziv za Požegu

Rezultatska križaljka 

Izvori:

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu
 Dalmatinska nogometna liga 1982./83. 
 Regionalna nogometna liga Rijeka-Pula 1982./83. 
 Regionalna nogometna liga Slavonije i Baranje 1982./83. 
 Liga Zagrebačke nogometne regije 1982./83.

Izvori 
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 228 
  

1982-83 
1982-83 Hrvatska